Nakamura (中村 "na cidade") é o 8.º mais comum sobrenome japonês.

Pessoas:
 Akimasa Nakamura (astrónomo)
 Kuniwo Nakamura (antigo presidente de Palau)
 Hikaru Nakamura (jogador de xadrez)
 Nelson Nakamura (pescador)
 Shunsuke Nakamura (jogador de futebol)
 Youko Namakura (actriz japonesa)

Toponímia:
 Nakamura (Kochi)-shi, cidade da província de Kochi

Desambiguação